Салтаи́м:
 Салтаим — озеро в Омской области.
 Салтаим — деревня в Крутинском районе Омской области.